

5001–5100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 5001 EMP ||  || 19 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 5002 Marnix ||  || 20 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || Chloris || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 5003 Silvanominuto ||  || 15 mar 1988 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 5004 Bruch ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 5005 Kegler || 1988 UB || 16 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 5006 Teller ||  || 5 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 5007 Keay ||  || 20 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 5008 Miyazawakenji || 1991 DV || 20 fev 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 5009 Sethos || 2562 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 5010 Amenemhet || 4594 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=011 bgcolor=#FFD5EA
| 5011 Ptah || 6743 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=012 bgcolor=#88F2FF
| 5012 Eurymedon || 9507 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 5013 Suzhousanzhong ||  || 9 nov 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 5014 Gorchakov || 1974 ST || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 5015 Litke || 1975 VP || 1 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 5016 Migirenko ||  || 2 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 5017 Tenchi ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 5018 Tenmu ||  || 19 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 5019 Erfjord ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 5020 Asimov ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 5021 Krylania ||  || 13 nov 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 5022 Roccapalumba ||  || 23 abr 1984 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=023 bgcolor=#88F2FF
| 5023 Agapenor ||  || 11 out 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 5024 Bechmann || 1985 VP || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=025 bgcolor=#88F2FF
| 5025 ||  || 5 out 1986 || Piwnice || M. Antal || Vesta || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 5026 Martes ||  || 22 ago 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=027 bgcolor=#88F2FF
| 5027 Androgeos ||  || 21 jan 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || Vesta || 
|-id=028 bgcolor=#88F2FF
| 5028 Halaesus ||  || 23 jan 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || Vesta || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 5029 Ireland ||  || 24 jan 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 5030 Gyldenkerne ||  || 3 nov 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 5031 Švejcar ||  || 16 mar 1990 || Kleť || Z. Vávrová || Mitidika || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 5032 Conradhirsh || 1990 OO || 18 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || Brangane || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 5033 Mistral || 1990 PF || 15 ago 1990 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 5034 Joeharrington ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 5035 Swift || 1991 UX || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 5036 Tuttle ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 5037 Habing || 6552 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=038 bgcolor=#FFDAB5
| 5038 Overbeek || 1948 KF || 31 mai 1948 || Johannesburg || E. L. Johnson || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 5039 Rosenkavalier ||  || 11 abr 1967 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 5040 Rabinowitz || 1972 RF || 15 set 1972 || Palomar || T. Gehrels || — || 
|-id=041 bgcolor=#88F2FF
| 5041 Theotes ||  || 19 set 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels || Vesta || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 5042 Colpa || 1974 ME || 20 jun 1974 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || Brangane || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 5043 Zadornov ||  || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 5044 Shestaka ||  || 18 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 5045 Hoyin ||  || 29 out 1978 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 5046 Carletonmoore || 1981 DQ || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 5047 Zanda ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 5048 Moriarty || 1981 GC || 1 abr 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 5049 Sherlock ||  || 2 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 5050 Doctorwatson ||  || 14 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 5051 Ralph || 1984 SM || 24 set 1984 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 5052 Nancyruth ||  || 23 out 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 5053 Chladni ||  || 22 mar 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 5054 Keil ||  || 12 jan 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 5055 Opekushin ||  || 13 ago 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 5056 Rahua ||  || 9 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 5057 Weeks ||  || 22 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 5058 Tarrega || 1987 OM || 28 jul 1987 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 5059 Saroma || 1988 AF || 11 jan 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 5060 Yoneta ||  || 24 jan 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 5061 McIntosh || 1988 DJ || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 5062 Glennmiller || 1989 CZ || 6 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 5063 Monteverdi ||  || 2 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 5064 Tanchozuru || 1990 FS || 16 mar 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 5065 Johnstone ||  || 24 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=066 bgcolor=#FFDAB5
| 5066 Garradd || 1990 MA || 22 jun 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 5067 Occidental || 1990 OX || 19 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 5068 Cragg || 1990 TC || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 5069 Tokeidai || 1991 QB || 16 ago 1991 || JCPM Sapporo || K. Watanabe || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 5070 Arai || 1991 XT || 9 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 5071 Schoenmaker || 3099 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 5072 Hioki ||  || 9 out 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 5073 Junttura || 1943 EN || 3 mar 1943 || Turku || Y. Väisälä || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 5074 Goetzoertel ||  || 24 ago 1949 || Brooklyn || Indiana University || Brangane || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 5075 Goryachev ||  || 13 out 1969 || Nauchnij || B. A. Burnasheva || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 5076 Lebedev-Kumach ||  || 26 set 1973 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 5077 Favaloro || 1974 MG || 17 jun 1974 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 5078 Solovjev-Sedoj || 1974 SW || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 5079 Brubeck || 1975 DB || 16 fev 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 5080 Oja || 1976 EB || 2 mar 1976 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 5081 Sanguin ||  || 18 nov 1976 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 5082 Nihonsyoki ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 5083 Irinara || 1977 EV || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 5084 Gnedin ||  || 26 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 5085 Hippocrene || 1977 NN || 14 jul 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 5086 Demin ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 5087 Emelʹyanov ||  || 12 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 5088 Tancredi ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 5089 Nádherná || 1979 SN || 25 set 1979 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 5090 Wyeth || 1980 CG || 9 fev 1980 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 5091 Isakovskij ||  || 25 set 1981 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 5092 Manara || 1982 FJ || 21 mar 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 5093 Svirelia ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Phocaea || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 5094 Seryozha ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 5095 Escalante || 1983 NL || 10 jul 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 5096 Luzin ||  || 5 set 1983 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 5097 Axford ||  || 12 out 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 5098 Tomsolomon ||  || 14 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 5099 Iainbanks ||  || 16 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 5100 Pasachoff || 1985 GW || 15 abr 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|}

5101–5200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 5101 Akhmerov ||  || 22 out 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Brangane || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 5102 Benfranklin ||  || 2 set 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 5103 Diviš ||  || 4 set 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 5104 Skripnichenko ||  || 7 set 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 5105 Westerhout ||  || 4 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 5106 Mortensen || 1987 DJ || 19 fev 1987 || Brorfelde || P. Jensen || Brangane || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 5107 Laurenbacall ||  || 24 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 5108 Lübeck ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 5109 Robertmiller ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 5110 Belgirate || 1987 SV || 19 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 5111 Jacliff ||  || 29 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 5112 Kusaji ||  || 23 set 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 5113 Kohno || 1988 BN || 19 jan 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 5114 Yezo || 1988 CO || 15 fev 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 5115 Frimout ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 5116 Korsør || 1988 EU || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || Ursula || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 5117 Mokotoyama || 1988 GH || 8 abr 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 5118 Elnapoul || 1988 RB || 7 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=119 bgcolor=#88F2FF
| 5119 ||  || 8 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=120 bgcolor=#88F2FF
| 5120 Bitias ||  || 13 out 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 5121 Numazawa ||  || 15 jan 1989 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 5122 Mucha ||  || 3 jan 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=123 bgcolor=#88F2FF
| 5123 || 1989 BL || 28 jan 1989 || Gekko || Y. Oshima || Vesta || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 5124 Muraoka || 1989 CW || 4 fev 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 5125 Okushiri ||  || 10 fev 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=126 bgcolor=#88F2FF
| 5126 Achaemenides ||  || 1 fev 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker || Vesta || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 5127 Bruhns ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 5128 Wakabayashi || 1989 FJ || 30 mar 1989 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 5129 Groom || 1989 GN || 7 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=130 bgcolor=#88F2FF
| 5130 Ilioneus ||  || 30 set 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=131 bgcolor=#FFD5EA
| 5131 || 1990 BG || 21 jan 1990 || Palomar || E. F. Helin, B. Roman || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 5132 Maynard || 1990 ME || 22 jun 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 5133 Phillipadams || 1990 PA || 12 ago 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 5134 Ebilson ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 5135 Nibutani || 1990 UE || 16 out 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 5136 Baggaley ||  || 20 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 5137 Frevert || 1990 VC || 8 nov 1990 || Chions || J. M. Baur || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 5138 Gyoda ||  || 13 nov 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 5139 Rumoi ||  || 13 nov 1990 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 5140 Kida || 1990 XH || 8 dez 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 5141 Tachibana || 1990 YB || 16 dez 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 5142 Okutama || 1990 YD || 18 dez 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=143 bgcolor=#FFD5EA
| 5143 Heracles || 1991 VL || 7 nov 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=144 bgcolor=#88F2FF
| 5144 Achates || 1991 XX || 2 dez 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=145 bgcolor=#BDFFBD
| 5145 Folo || 1992 AD || 9 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 5146 Moiwa || 1992 BP || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 5147 Maruyama || 1992 BQ || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 5148 Giordano || 5557 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 5149 Leibniz || 6582 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 5150 Fellini || 7571 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 5151 Weerstra || 2160 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 5152 Labs || 1931 UD || 18 out 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth || Phocaea || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 5153 Gierasch || 1940 GO || 9 abr 1940 || Turku || Y. Väisälä || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 5154 Leonov ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 5155 Denisyuk || 1972 HR || 18 abr 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova || Ursula || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 5156 Golant || 1972 KL || 18 mai 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 5157 Hindemith ||  || 27 out 1973 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 5158 Ogarev || 1976 YY || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 5159 Burbine || 1977 RG || 9 set 1977 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 5160 Camoes || 1979 YO || 23 dez 1979 || La Silla || H. Debehogne, E. R. Netto || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 5161 Wightman ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 5162 Piemonte || 1982 BW || 18 jan 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 5163 Vollmayr-Lee ||  || 9 out 1983 || Anderson Mesa || J. Wagner || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 5164 Mullo ||  || 20 nov 1984 || Caussols || C. Pollas || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 5165 Videnom || 1985 CG || 11 fev 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 5166 Olson ||  || 22 mar 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 5167 Joeharms ||  || 11 abr 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 5168 Jenner || 1986 EJ || 6 mar 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 5169 Duffell ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 5170 Sissons || 1987 EH || 3 mar 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 5171 Augustesen ||  || 25 set 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 5172 Yoshiyuki ||  || 28 out 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 5173 Stjerneborg ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 5174 Okugi || 1988 HF || 16 abr 1988 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 5175 Ables ||  || 4 nov 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 5176 Yoichi || 1989 AU || 4 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 5177 Hugowolf ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 5178 Pattazhy ||  || 1 fev 1989 || Kavalur || R. Rajamohan || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 5179 Takeshima ||  || 1 mar 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 5180 Ohno || 1989 GF || 6 abr 1989 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 5181 SURF || 1989 GO || 7 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 5182 Bray || 1989 NE || 1 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 5183 Robyn ||  || 22 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 5184 Cavaillé-Coll ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 5185 Alerossi ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 5186 Donalu ||  || 22 set 1990 || Palomar || B. Roman || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 5187 Domon ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 5188 Paine ||  || 15 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=189 bgcolor=#FFD5EA
| 5189 || 1990 UQ || 20 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 5190 Fry ||  || 16 out 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 5191 Paddack ||  || 13 nov 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 5192 Yabuki || 1991 CC || 4 fev 1991 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 5193 Tanakawataru || 1992 ET || 7 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 5194 Böttger || 4641 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 5195 Kaendler || 3289 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 5196 Bustelli || 3102 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 5197 Rottmann || 4265 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 5198 Fongyunwah ||  || 16 jan 1975 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 5199 Dortmund ||  || 7 set 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 5200 Pamal || 1983 CM || 11 fev 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|}

5201–5300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 5201 Ferraz-Mello || 1983 XF || 1 dez 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || Pallas || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 5202 Charleseliot || 1983 XX || 5 dez 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 5203 Pavarotti ||  || 27 set 1984 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 5204 Herakleitos ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 5205 Servián ||  || 11 fev 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 5206 Kodomonomori || 1988 ED || 7 mar 1988 || Gekko || Y. Oshima || Phocaea || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 5207 Hearnshaw || 1988 HE || 15 abr 1988 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 5208 Royer ||  || 6 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=209 bgcolor=#88F2FF
| 5209 ||  || 13 fev 1989 || Geisei || T. Seki || Vesta || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 5210 Saint-Saëns ||  || 7 mar 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 5211 Stevenson || 1989 NX || 8 jul 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 5212 Celiacruz || 1989 SS || 29 set 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 5213 Takahashi || 1990 FU || 18 mar 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 5214 Oozora ||  || 13 nov 1990 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 5215 Tsurui || 1991 AE || 9 jan 1991 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 5216 || 1941 HA || 16 abr 1941 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 5217 Chaozhou || 1966 CL || 13 fev 1966 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 5218 Kutsak ||  || 9 out 1969 || Nauchnij || B. A. Burnasheva || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 5219 Zemka ||  || 2 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 5220 Vika ||  || 23 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 5221 Fabribudweis || 1980 FB || 16 mar 1980 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 5222 Ioffe ||  || 11 out 1980 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 5223 McSween ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 5224 Abbe ||  || 21 fev 1982 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 5225 Loral ||  || 12 out 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 5226 Pollack || 1983 WL || 28 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 5227 Bocacara || 1986 PE || 4 ago 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 5228 Máca || 1986 VT || 3 nov 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 5229 Irurita ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=230 bgcolor=#FFDAB5
| 5230 Asahina || 1988 EF || 10 mar 1988 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 5231 Verne || 1988 JV || 9 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || Phocaea || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 5232 Jordaens ||  || 14 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || Eos || 
|-id=233 bgcolor=#88F2FF
| 5233 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 5234 Sechenov || 1989 VP || 4 nov 1989 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 5235 Jean-Loup ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 5236 Yoko ||  || 10 out 1990 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 5237 Yoshikawa ||  || 26 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 5238 Naozane ||  || 13 nov 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 5239 Reiki ||  || 14 nov 1990 || Yatsugatake || S. Izumikawa, O. Muramatsu || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 5240 Kwasan || 1990 XE || 7 dez 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 5241 Beeson || 1990 YL || 23 dez 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 5242 Kenreimonin || 1991 BO || 18 jan 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 5243 Clasien || 1246 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=244 bgcolor=#88F2FF
| 5244 Amphilochos ||  || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 5245 Maslyakov ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=246 bgcolor=#FFDAB5
| 5246 Migliorini || 1979 OB || 26 jul 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 5247 Krylov ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 5248 Scardia || 1983 GQ || 6 abr 1983 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 5249 Giza || 1983 HJ || 18 abr 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 5250 Jas || 1984 QF || 21 ago 1984 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 5251 Bradwood || 1985 KA || 18 mai 1985 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 5252 Vikrymov ||  || 13 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=253 bgcolor=#FFDAB5
| 5253 Fredclifford || 1985 XB || 15 dez 1985 || Palomar || S. Singer-Brewster || — || 
|-id=254 bgcolor=#88F2FF
| 5254 Ulysses ||  || 7 nov 1986 || Haute-Provence || E. W. Elst || Vesta || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 5255 Johnsophie || 1988 KF || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 5256 Farquhar || 1988 NN || 11 jul 1988 || Palomar || E. F. Helin, C. Mikolajczak, R. Coker || — || 
|-id=257 bgcolor=#88F2FF
| 5257 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=258 bgcolor=#88F2FF
| 5258 ||  || 1 jan 1989 || Gekko || Y. Oshima || Vesta || 
|-id=259 bgcolor=#88F2FF
| 5259 Epeigeus ||  || 30 jan 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 5260 Philvéron || 1989 RH || 2 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=261 bgcolor=#FFDAB5
| 5261 Eureka || 1990 MB || 20 jun 1990 || Palomar || D. H. Levy, H. E. Holt || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 5262 Brucegoldberg ||  || 14 dez 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 5263 Arrius ||  || 13 abr 1991 || Siding Spring || D. I. Steel || — || 
|-id=264 bgcolor=#88F2FF
| 5264 Telephus || 1991 KC || 17 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 5265 Schadow || 2570 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 5266 Rauch || 4047 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 5267 Zegmott || 1966 CF || 13 fev 1966 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 5268 Černohorský ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 5269 Paustovskij ||  || 28 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 5270 Kakabadze || 1979 KR || 19 mai 1979 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 5271 Kaylamaya ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 5272 Dickinson ||  || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 5273 Peilisheng ||  || 16 fev 1982 || Xinglong || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 5274 Degewij || 1985 RS || 14 set 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=275 bgcolor=#FFDAB5
| 5275 Zdislava || 1986 UU || 28 out 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 5276 Gulkis || 1987 GK || 1 abr 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 5277 Brisbane || 1988 DO || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 5278 Polly ||  || 12 mar 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 5279 Arthuradel || 1988 LA || 8 jun 1988 || Palomar || T. Rodriquez || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 5280 Andrewbecker || 1988 PT || 11 ago 1988 || Palomar || C. Mikolajczak, R. Coker || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 5281 Lindstrom ||  || 6 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 5282 Yamatotakeru || 1988 VT || 2 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=283 bgcolor=#88F2FF
| 5283 Pyrrhus || 1989 BW || 31 jan 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker || Vesta || 
|-id=284 bgcolor=#88F2FF
| 5284 Orsilocus ||  || 1 fev 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=285 bgcolor=#88F2FF
| 5285 Krethon ||  || 9 mar 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 5286 Haruomukai ||  || 4 nov 1989 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 5287 Heishu || 1989 WE || 20 nov 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 5288 Nankichi || 1989 XD || 3 dez 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || Phocaea || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 5289 Niemela ||  || 28 mai 1990 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || Brangane || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 5290 Langevin ||  || 30 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 5291 Yuuko || 1990 YT || 20 dez 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 5292 Mackwell ||  || 12 jan 1991 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 5293 Bentengahama ||  || 23 jan 1991 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 5294 Onnetoh || 1991 CB || 3 fev 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 5295 Masayo || 1991 CE || 5 fev 1991 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || Ursula || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 5296 Friedrich || 9546 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 5297 Schinkel || 4170 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 5298 Paraskevopoulos || 1966 PK || 7 ago 1966 || Bloemfontein || Boyden Obs. || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 5299 Bittesini || 1969 LB || 8 jun 1969 || El Leoncito || C. U. Cesco || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 5300 Sats ||  || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|}

5301–5400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 5301 Novobranets ||  || 20 set 1974 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 5302 Romanoserra ||  || 18 dez 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 5303 Parijskij ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 5304 Bazhenov ||  || 2 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 5305 Bernievolz ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 5306 Fangfen || 1980 BB || 25 jan 1980 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 5307 Paul-André || 1980 YC || 30 dez 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 5308 Hutchison ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 5309 MacPherson ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 5310 Papike ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 5311 ||  || 3 abr 1981 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 5312 Schott ||  || 3 nov 1981 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 5313 Nunes ||  || 18 set 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 5314 Wilkickia ||  || 20 set 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 5315 Balʹmont ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 5316 Filatov ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 5317 Verolacqua || 1983 CE || 11 fev 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker || Phocaea || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 5318 Dientzenhofer ||  || 21 abr 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 5319 Petrovskaya ||  || 15 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 5320 Lisbeth || 1985 VD || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 5321 Jagras || 1985 VN || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 5322 ||  || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 5323 Fogh ||  || 13 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=324 bgcolor=#FFD5EA
| 5324 Lyapunov || 1987 SL || 22 set 1987 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 5325 Silver || 1988 JQ || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 5326 Vittoriosacco ||  || 8 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 5327 ||  || 5 mar 1989 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 5328 Nisiyamakoiti ||  || 26 out 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 5329 Decaro || 1989 YP || 21 dez 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 5330 Senrikyu ||  || 21 jan 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 5331 Erimomisaki ||  || 27 jan 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=332 bgcolor=#FFD5EA
| 5332 Davidaguilar || 1990 DA || 16 fev 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 5333 Kanaya || 1990 UH || 18 out 1990 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 5334 Mishima || 1991 CF || 8 fev 1991 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=335 bgcolor=#BDFFBD
| 5335 Dâmocles || 1991 DA || 18 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 5336 ||  || 7 mai 1991 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 5337 Aoki || 1991 LD || 6 jun 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 5338 Michelblanc ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 5339 || 1992 CD || 4 fev 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 5340 Burton || 4027 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 5341 Purgathofer || 6040 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 5342 Le Poole || 3129 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 5343 Ryzhov ||  || 23 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 5344 Ryabov || 1978 RN || 1 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 5345 Boynton ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 5346 ||  || 24 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 5347 Orestelesca ||  || 24 fev 1985 || Palomar || E. F. Helin || Brangane || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 5348 Kennoguchi || 1988 BB || 16 jan 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=349 bgcolor=#FFDAB5
| 5349 Paulharris || 1988 RA || 7 set 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 5350 Epetersen ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 5351 Diderot ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 5352 Fujita || 1989 YN || 27 dez 1989 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 5353 || 1989 YT || 20 dez 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 5354 Hisayo ||  || 30 jan 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 5355 Akihiro || 1991 CA || 3 fev 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 5356 Neagari ||  || 21 mar 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 5357 Sekiguchi || 1992 EL || 2 mar 1992 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 5358 || 1992 QH || 26 ago 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Eos || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 5359 Markzakharov ||  || 24 ago 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 5360 Rozhdestvenskij ||  || 8 nov 1975 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 5361 Goncharov ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 5362 Johnyoung || 1978 CH || 2 fev 1978 || Palomar || J. Gibson || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 5363 Kupka || 1979 UQ || 19 out 1979 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 5364 ||  || 2 set 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 5365 Fievez ||  || 7 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 5366 Rhianjones ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 5367 Sollenberger || 1982 TT || 13 out 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 5368 Vitagliano ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || Juno || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 5369 Virgiugum ||  || 22 set 1985 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=370 bgcolor=#FFD5EA
| 5370 Taranis || 1986 RA || 2 set 1986 || Palomar || A. Maury || Pallas || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 5371 ||  || 15 nov 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 5372 Bikki || 1987 WS || 29 nov 1987 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 5373 ||  || 14 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 5374 Hokutosei ||  || 4 jan 1989 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 5375 Siedentopf ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 5376 || 1990 DD || 16 fev 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 5377 Komori || 1991 FM || 17 mar 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 5378 Ellyett || 1991 GD || 9 abr 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 5379 Abehiroshi || 1991 HG || 16 abr 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 5380 Sprigg || 1991 JT || 7 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=381 bgcolor=#FFD5EA
| 5381 Sekhmet || 1991 JY || 14 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 5382 McKay ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 5383 Leavitt || 4293 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 5384 Changjiangcun || 1957 VA || 11 nov 1957 || Nanking || C.-H. Chang || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 5385 Kamenka ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 5386 Bajaja ||  || 1 out 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 5387 Casleo || 1980 NB || 11 jul 1980 || Cerro El Roble || Cerro El Roble Stn. || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 5388 Mottola ||  || 5 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 5389 Choikaiyau ||  || 29 out 1981 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 5390 Huichiming ||  || 19 dez 1981 || Nanking || Purple Mountain Obs. || Juno || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 5391 Emmons ||  || 13 set 1985 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=392 bgcolor=#FFDAB5
| 5392 Parker || 1986 AK || 12 jan 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 5393 Goldstein || 1986 ET || 5 mar 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 5394 Jurgens ||  || 6 mar 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 5395 Shosasaki ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 5396 ||  || 20 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 5397 Vojislava ||  || 14 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || Phocaea || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 5398 ||  || 13 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 5399 Awa || 1989 BT || 29 jan 1989 || Tokushima || M. Iwamoto, T. Furuta || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 5400 || 1989 CM || 4 fev 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

5401–5500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 5401 Minamioda || 1989 EV || 6 mar 1989 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 5402 Kejosmith ||  || 27 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 5403 Takachiho || 1990 DM || 20 fev 1990 || Yatsugatake || Y. Kushida, M. Inoue || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 5404 Uemura ||  || 15 mar 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 5405 Neverland || 1991 GY || 11 abr 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 5406 Jonjoseph ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=407 bgcolor=#FFDAB5
| 5407 || 1992 AX || 4 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 5408 Thé || 1232 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 5409 Saale || 1962 SR || 30 set 1962 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 5410 Spivakov || 1967 DA || 16 fev 1967 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 5411 Liia ||  || 2 jan 1973 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 5412 Rou ||  || 25 set 1973 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 5413 Smyslov ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 5414 Sokolov ||  || 11 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 5415 Lyanzuridi ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 5416 Estremadoyro ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 5417 Solovaya || 1981 QT || 24 ago 1981 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 5418 Joyce ||  || 29 ago 1981 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 5419 Benua ||  || 29 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 5420 Jancis ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 5421 Ulanova ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 5422 Hodgkin ||  || 23 dez 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 5423 Horahořejš || 1983 DC || 16 fev 1983 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 5424 Covington ||  || 12 out 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 5425 Vojtěch ||  || 20 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 5426 Sharp || 1985 DD || 16 fev 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 5427 Jensmartin || 1986 JQ || 13 mai 1986 || Brorfelde || P. Jensen || Juno || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 5428 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 5429 ||  || 25 jan 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 5430 Luu ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 5431 Maxinehelin || 1988 MB || 19 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 5432 Imakiire || 1988 VN || 3 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 5433 Kairen ||  || 10 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 5434 Tomwhitney || 1989 ES || 6 mar 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 5435 Kameoka ||  || 21 jan 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=436 bgcolor=#88F2FF
| 5436 Eumelos || 1990 DK || 20 fev 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 5437 ||  || 26 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 5438 Lorre || 1990 QJ || 18 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 5439 Couturier || 1990 RW || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Juno || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 5440 Terao || 1991 HD || 16 abr 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 5441 Andymurray ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 5442 Drossart ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 5443 Encrenaz ||  || 14 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 5444 Gautier ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Chloris || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 5445 Williwaw ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 5446 Heyler ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 5447 Lallement ||  || 6 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 5448 Siebold || 1992 SP || 26 set 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 5449 ||  || 28 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 5450 Sokrates || 2780 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 5451 Plato || 4598 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 5452 || 1937 NN || 5 jul 1937 || Johannesburg || C. Jackson || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 5453 Zakharchenya ||  || 3 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 5454 Kojiki ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || Ursula || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 5455 Surkov ||  || 13 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 5456 Merman ||  || 25 abr 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 5457 Queen's ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 5458 Aizman ||  || 10 out 1980 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 5459 Saraburger ||  || 26 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 5460 Tsénaatʼaʼí || 1983 AW || 12 jan 1983 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 5461 Autumn ||  || 18 abr 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 5462 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 5463 Danwelcher || 1985 TO || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 5464 Weller ||  || 7 nov 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Phocaea || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 5465 Chumakov ||  || 9 set 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 5466 Makibi ||  || 30 nov 1986 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 5467 || 1988 AG || 11 jan 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 5468 Hamatonbetsu || 1988 BK || 16 jan 1988 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 5469 ||  || 21 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 5470 Kurtlindstrom ||  || 28 jan 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 5471 Tunguska ||  || 13 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 5472 || 1988 RR || 13 set 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 5473 Yamanashi || 1988 VR || 5 nov 1988 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 5474 Gingasen ||  || 3 dez 1988 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 5475 Hanskennedy || 1989 QO || 26 ago 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=476 bgcolor=#88F2FF
| 5476 ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 5477 Holmes ||  || 27 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 5478 Wartburg ||  || 23 out 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 5479 Grahamryder ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 5480 ||  || 23 dez 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 5481 Kiuchi || 1990 CH || 15 fev 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 5482 Korankei || 1990 DX || 27 fev 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 5483 Cherkashin ||  || 17 out 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 5484 Inoda ||  || 7 nov 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 5485 Kaula ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 5486 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 5487 ||  || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 5488 Kiyosato ||  || 13 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || Brangane || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 5489 Oberkochen ||  || 17 jan 1993 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || Phocaea || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 5490 Burbidge || 2019 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 5491 Kaulbach || 3128 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 5492 Thoma || 3227 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 5493 Spitzweg || 1617 T-2 || 24 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 5494 Johanmohr ||  || 19 out 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 5495 Rumyantsev ||  || 6 set 1972 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=496 bgcolor=#FFD5EA
| 5496 || 1973 NA || 4 jul 1973 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 5497 Sararussell || 1975 SS || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 5498 Gustafsson ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 5499 ||  || 29 set 1981 || Haute-Provence || Haute-Provence Obs. || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 5500 Twilley || 1981 WR || 24 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|}

5501–5600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 5501 ||  || 30 mar 1982 || Socorro || L. G. Taff || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 5502 Brashear || 1984 EC || 1 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || Phocaea || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 5503 ||  || 13 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 5504 Lanzerotti ||  || 22 mar 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 5505 Rundetaarn ||  || 6 nov 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 5506 Artiglio ||  || 24 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 5507 Niijima || 1987 UJ || 21 out 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 5508 Gomyou || 1988 EB || 9 mar 1988 || Oohira || Oohira Stn. || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 5509 Rennsteig ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=510 bgcolor=#FFDAB5
| 5510 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=511 bgcolor=#88F2FF
| 5511 Cloanthus ||  || 8 out 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 5512 ||  || 10 nov 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 5513 Yukio || 1988 WB || 27 nov 1988 || Oohira || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 5514 Karelraška ||  || 29 jan 1989 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 5515 Naderi ||  || 5 mar 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 5516 Jawilliamson || 1989 JK || 2 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin || Pallas || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 5517 Johnerogers || 1989 LJ || 4 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 5518 Mariobotta || 1989 YF || 30 dez 1989 || Chions || J. M. Baur || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 5519 Lellouch ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 5520 Natori || 1990 RB || 12 set 1990 || Oohira || T. Urata || Brangane || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 5521 Morpurgo ||  || 15 ago 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 5522 De Rop ||  || 3 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 5523 Luminet ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 5524 Lecacheux ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 5525 ||  || 15 out 1991 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 5526 Kenzo ||  || 18 out 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 5527 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 5528 || 1992 AJ || 2 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 5529 Perry || 2557 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 5530 Eisinga || 2835 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 5531 Carolientje || 1051 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 5532 Ichinohe || 1932 CY || 14 fev 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 5533 Bagrov || 1935 SC || 21 set 1935 || Crimea–Simeis || P. F. Shajn || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 5534 || 1941 UN || 15 out 1941 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 5535 Annefrank || 1942 EM || 23 mar 1942 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 5536 Honeycutt || 1955 QN || 23 ago 1955 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 5537 Sanya ||  || 9 out 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 5538 Luichewoo ||  || 9 out 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 5539 Limporyen ||  || 16 out 1965 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 5540 Smirnova ||  || 30 ago 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 5541 Seimei ||  || 22 out 1976 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 5542 Moffatt ||  || 6 ago 1978 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 5543 Sharaf ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 5544 Kazakov ||  || 2 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 5545 Makarov ||  || 1 nov 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 5546 Salavat || 1979 YS || 18 dez 1979 || La Silla || H. Debehogne || Phocaea || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 5547 Acadiau ||  || 11 jun 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 5548 Thosharriot || 1980 TH || 3 out 1980 || Kleť || Z. Vávrová || Brangane || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 5549 Bobstefanik ||  || 1 abr 1981 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || Phocaea || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 5550 ||  || 30 out 1981 || Socorro || L. G. Taff || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 5551 Glikson || 1982 BJ || 24 jan 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 5552 Studnička ||  || 16 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 5553 Chodas ||  || 6 fev 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 5554 Keesey ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 5555 Wimberly ||  || 5 nov 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 5556 || 1988 AL || 15 jan 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 5557 Chimikeppuko ||  || 7 fev 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 5558 Johnnapier ||  || 24 nov 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 5559 || 1990 MV || 27 jun 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 5560 Amytis || 1990 MX || 27 jun 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 5561 Iguchi || 1991 QD || 17 ago 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 5562 || 1991 VS || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 5563 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 5564 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 5565 Ukyounodaibu ||  || 10 nov 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 5566 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 5567 Durisen ||  || 21 mar 1953 || Brooklyn || Indiana University || Hector || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 5568 Mufson ||  || 14 out 1953 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 5569 Colby || 1974 FO || 22 mar 1974 || Cerro El Roble || C. Torres || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 5570 Kirsan ||  || 4 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 5571 Lesliegreen || 1978 LG || 1 jun 1978 || La Silla || K. W. Kamper || Brangane || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 5572 Bliskunov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 5573 Hilarydownes || 1981 QX || 24 ago 1981 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 5574 Seagrave || 1984 FS || 20 mar 1984 || Kleť || Z. Vávrová || Phocaea || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 5575 Ryanpark ||  || 4 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 5576 Albanese ||  || 26 out 1986 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 5577 Priestley ||  || 21 nov 1986 || Siding Spring || J. D. Waldron || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 5578 Takakura || 1987 BC || 28 jan 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 5579 Uhlherr || 1988 JL || 11 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 5580 Sharidake ||  || 10 set 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 5581 Mitsuko ||  || 10 fev 1989 || Tokushima || M. Iwamoto, T. Furuta || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 5582 ||  || 13 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 5583 Braunerová ||  || 5 mar 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 5584 Izenberg || 1989 KK || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=585 bgcolor=#FFDAB5
| 5585 Parks || 1990 MJ || 28 jun 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 5586 ||  || 9 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=587 bgcolor=#FFD5EA
| 5587 || 1990 SB || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt, J. A. Brown || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 5588 Jennabelle ||  || 23 set 1990 || Palomar || B. Roman || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 5589 De Meis ||  || 23 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=590 bgcolor=#FFD5EA
| 5590 || 1990 VA || 9 nov 1990 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 5591 Koyo ||  || 10 nov 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 5592 Oshima ||  || 14 nov 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 5593 Jonsujatha ||  || 9 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 5594 Jimmiller ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 5595 Roth || 1991 PJ || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 5596 Morbidelli ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 5597 Warren ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 5598 Carlmurray ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 5599 ||  || 29 set 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 5600 || 1991 UY || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

5601–5700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 5601 || 1991 VR || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 5602 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 5603 Rausudake || 1992 CE || 5 fev 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Juno || 
|-id=604 bgcolor=#FFD5EA
| 5604 || 1992 FE || 26 mar 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 5605 Kushida || 1993 DB || 17 fev 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 5606 Muramatsu || 1993 EH || 1 mar 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 5607 || 1993 EN || 12 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 5608 Olmos || 1993 EO || 12 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 5609 Stroncone || 1993 FU || 22 mar 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 5610 Balster || 2041 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 5611 || 1943 DL || 26 fev 1943 || Turku || L. Oterma || Phocaea || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 5612 Nevskij ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 5613 Donskoj ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 5614 Yakovlev || 1979 VN || 11 nov 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 5615 Iskander || 1983 PZ || 4 ago 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 5616 Vogtland ||  || 29 set 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 5617 Emelyanenko || 1989 EL || 5 mar 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 5618 Saitama || 1990 EA || 4 mar 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 5619 Shair ||  || 26 abr 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=620 bgcolor=#FFD5EA
| 5620 Jasonwheeler || 1990 OA || 19 jul 1990 || Palomar || B. Roman, E. F. Helin || — || 
|-id=621 bgcolor=#FFDAB5
| 5621 Erb ||  || 23 set 1990 || Palomar || K. J. Lawrence || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 5622 ||  || 14 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 5623 Iwamori || 1990 UY || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || Brangane || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 5624 Shirley ||  || 11 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 5625 Jamesferguson ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=626 bgcolor=#FFD5EA
| 5626 || 1991 FE || 18 mar 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 5627 || 1991 MA || 16 jun 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 5628 Preussen ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 5629 Kuwana ||  || 20 fev 1993 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || Brangane || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 5630 Billschaefer || 1993 FZ || 21 mar 1993 || Palomar || J. B. Child || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 5631 Sekihokutouge ||  || 20 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 5632 Ingelehmann || 1993 GG || 15 abr 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 5633 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 5634 Victorborge ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 5635 Cole ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 5636 Jacobson || 1985 QN || 22 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=637 bgcolor=#88F2FF
| 5637 Gyas ||  || 10 set 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=638 bgcolor=#88F2FF
| 5638 Deikoon ||  || 10 out 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 5639 Ćuk || 1989 PE || 9 ago 1989 || Palomar || J. Alu, E. F. Helin || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 5640 Yoshino ||  || 21 out 1989 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=641 bgcolor=#FFDAB5
| 5641 McCleese || 1990 DJ || 27 fev 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=642 bgcolor=#FFDAB5
| 5642 Bobbywilliams ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 5643 Roques ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 5644 Maureenbell ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=645 bgcolor=#FFD5EA
| 5645 || 1990 SP || 20 set 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=646 bgcolor=#FFD5EA
| 5646 || 1990 TR || 11 out 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 5647 || 1990 TZ || 14 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=648 bgcolor=#88F2FF
| 5648 ||  || 11 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=649 bgcolor=#FFDAB5
| 5649 Donnashirley ||  || 18 nov 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 5650 Mochihito-o || 1990 XK || 10 dez 1990 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || Phocaea || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 5651 Traversa ||  || 14 fev 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=652 bgcolor=#88F2FF
| 5652 Amphimachus ||  || 24 abr 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=653 bgcolor=#FFD5EA
| 5653 Camarillo ||  || 21 nov 1992 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 5654 Terni || 1993 KG || 20 mai 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 5655 Barney || 1159 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 5656 Oldfield || A920 TA || 8 out 1920 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 5657 Groombridge ||  || 28 ago 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth || Phocaea || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 5658 Clausbaader || 1950 DO || 17 fev 1950 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 5659 Vergara ||  || 18 jul 1968 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Cofré || — || 
|-id=660 bgcolor=#FFD5EA
| 5660 || 1974 MA || 26 jun 1974 || Palomar || C. T. Kowal || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 5661 Hildebrand ||  || 14 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Juno || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 5662 Wendycalvin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 5663 McKeegan ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 5664 Eugster ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 5665 Begemann ||  || 30 jan 1982 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 5666 Rabelais ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 5667 Nakhimovskaya ||  || 16 ago 1983 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 5668 Foucault || 1984 FU || 22 mar 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 5669 ||  || 12 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 5670 Rosstaylor ||  || 7 nov 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 5671 Chanal || 1985 XR || 13 dez 1985 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 5672 Libby ||  || 6 mar 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 5673 McAllister ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 5674 Wolff ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 5675 Evgenilebedev ||  || 7 set 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 5676 Voltaire ||  || 9 set 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 5677 Aberdonia ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 5678 DuBridge || 1989 TS || 1 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 5679 Akkado || 1989 VR || 2 nov 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 5680 Nasmyth ||  || 30 dez 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 5681 Bakulev ||  || 15 set 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=682 bgcolor=#FFDAB5
| 5682 Beresford || 1990 TB || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 5683 Bifukumonin || 1990 UD || 19 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 5684 Kogo ||  || 21 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 5685 Sanenobufukui || 1990 XA || 8 dez 1990 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 5686 Chiyonoura || 1990 YQ || 20 dez 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 5687 Yamamotoshinobu ||  || 13 jan 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 5688 Kleewyck ||  || 12 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 5689 Rhön ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 5690 || 1992 EU || 7 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 5691 Fredwatson || 1992 FD || 26 mar 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 5692 Shirao || 1992 FR || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=693 bgcolor=#FFD5EA
| 5693 || 1993 EA || 3 mar 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 5694 Berényi || 3051 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 5695 Remillieux || 4577 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 5696 Ibsen || 4582 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 5697 Arrhenius || 6766 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 5698 Nolde || 4121 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 5699 Munch || 2141 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 5700 Homerus || 5166 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|}

5701–5800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 5701 Baltuck || 1929 VS || 26 out 1929 || Flagstaff || C. W. Tombaugh || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 5702 Morando || 1931 FC || 16 mar 1931 || Heidelberg || M. F. Wolf || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 5703 Hevelius || 1931 VS || 15 nov 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth || Phocaea || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 5704 Schumacher || 1950 DE || 17 fev 1950 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 5705 Ericsterken || 1965 UA || 21 out 1965 || Uccle || H. Debehogne || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 5706 Finkelstein ||  || 23 set 1971 || Nauchnij || Crimean Astrophysical Obs. || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 5707 Shevchenko ||  || 2 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 5708 Melancholia ||  || 12 out 1977 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 5709 Tamyeunleung ||  || 12 out 1977 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 5710 Silentium || 1977 UP || 18 out 1977 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 5711 Eneev ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Juno || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 5712 Funke || 1979 SR || 25 set 1979 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 5713 ||  || 21 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 5714 Krasinsky || 1982 PR || 14 ago 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 5715 Kramer ||  || 22 set 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 5716 Pickard || 1982 UH || 17 out 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 5717 Damir ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 5718 || 1983 PB || 4 ago 1983 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 5719 Křižík || 1983 RX || 7 set 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=720 bgcolor=#FFDAB5
| 5720 Halweaver || 1984 FN || 29 mar 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 5721 ||  || 18 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 5722 Johnscherrer || 1986 JS || 2 mai 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 5723 Hudson ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 5724 || 1986 WE || 22 nov 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 5725 Nördlingen ||  || 23 jan 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 5726 Rubin ||  || 24 jan 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 5727 ||  || 19 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 5728 ||  || 20 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 5729 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 5730 Yonosuke ||  || 13 out 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=731 bgcolor=#FFD5EA
| 5731 Zeus ||  || 4 nov 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=732 bgcolor=#FFDAB5
| 5732 || 1988 WC || 29 nov 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 5733 || 1989 AQ || 4 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 5734 Noguchi ||  || 15 jan 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 5735 Loripaul || 1989 LM || 4 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 5736 Sanford || 1989 LW || 6 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 5737 Itoh || 1989 SK || 30 set 1989 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=738 bgcolor=#FFDAB5
| 5738 Billpickering ||  || 27 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 5739 Robertburns ||  || 24 nov 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 5740 Toutoumi ||  || 29 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 5741 Akanemaruta || 1989 XC || 2 dez 1989 || Oohira || Oohira Stn. || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 5742 ||  || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 5743 Kato || 1990 UW || 19 out 1990 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 5744 Yorimasa || 1990 XP || 14 dez 1990 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 5745 || 1991 AN || 9 jan 1991 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 5746 || 1991 CK || 5 fev 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 5747 ||  || 10 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 5748 Davebrin || 1991 DX || 19 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 5749 || 1991 FV || 17 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || Brangane || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 5750 Kandatai ||  || 11 abr 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=751 bgcolor=#FFD5EA
| 5751 Zao || 1992 AC || 5 jan 1992 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 5752 || 1992 CJ || 10 fev 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 5753 Yoshidatadahiko || 1992 EM || 4 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 5754 ||  || 24 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 5755 ||  || 20 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || Brangane || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 5756 Wassenbergh || 6034 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 5757 Tichá || 1967 JN || 6 mai 1967 || El Leoncito || C. U. Cesco, A. R. Klemola || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 5758 Brunini ||  || 20 ago 1976 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 5759 Zoshchenko ||  || 22 jan 1980 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 5760 Mittlefehldt ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 5761 Andreivanov ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 5762 Wänke ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 5763 || 1982 MA || 23 jun 1982 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 5764 ||  || 10 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 5765 Izett || 1986 GU || 4 abr 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 5766 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 5767 Moldun ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 5768 Pittich ||  || 4 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 5769 Michard || 1987 PL || 6 ago 1987 || Caussols || CERGA || Brangane || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 5770 || 1987 RY || 12 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 5771 Somerville ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 5772 Johnlambert || 1988 LB || 15 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 5773 || 1989 NO || 2 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 5774 Ratliff || 1989 NR || 2 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 5775 Inuyama || 1989 SP || 29 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 5776 ||  || 29 out 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || Phocaea || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 5777 Hanaki || 1989 XF || 3 dez 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 5778 Jurafrance ||  || 28 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 5779 Schupmann ||  || 23 jan 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 5780 Lafontaine ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 5781 Barkhatova ||  || 24 set 1990 || Nauchnij || G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 5782 Akirafujiwara || 1991 AF || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 5783 Kumagaya || 1991 CO || 5 fev 1991 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 5784 Yoron || 1991 CY || 9 fev 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 5785 Fulton || 1991 FU || 17 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=786 bgcolor=#FFD5EA
| 5786 Talos || 1991 RC || 3 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 5787 ||  || 26 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 5788 || 1992 NJ || 1 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 5789 Sellin || 4018 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 5790 Nagasaki || 9540 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 5791 Comello || 4053 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 5792 Unstrut || 1964 BF || 18 jan 1964 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 5793 Ringuelet ||  || 5 out 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || Phocaea || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 5794 Irmina ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Ursula || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 5795 Roshchina ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 5796 Klemm ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=797 bgcolor=#FFD5EA
| 5797 Bivoj || 1980 AA || 13 jan 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 5798 Burnett ||  || 13 set 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 5799 Brewington ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 5800 Pollock ||  || 16 out 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|}

5801–5900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 5801 Vasarely || 1984 BK || 26 jan 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 5802 Casteldelpiano ||  || 27 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 5803 Ötzi || 1984 OA || 21 jul 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 5804 Bambinidipraga ||  || 9 set 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 5805 Glasgow || 1985 YH || 18 dez 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Phocaea || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 5806 Archieroy ||  || 11 jan 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 5807 Mshatka ||  || 30 ago 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 5808 Babelʹ ||  || 27 ago 1987 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 5809 Kulibin ||  || 4 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 5810 || 1988 EN || 10 mar 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 5811 Keck || 1988 KC || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 5812 Jayewinkler ||  || 11 ago 1988 || Siding Spring || A. J. Noymer || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 5813 Eizaburo || 1988 VL || 3 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 5814 ||  || 11 dez 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 5815 Shinsengumi || 1989 AH || 3 jan 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 5816 Potsdam ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=817 bgcolor=#FFDAB5
| 5817 Robertfrazer || 1989 RZ || 5 set 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 5818 ||  || 5 set 1989 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 5819 Lauretta ||  || 29 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 5820 Babelsberg ||  || 23 out 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 5821 Yukiomaeda || 1989 VV || 4 nov 1989 || Oohira || Oohira Stn. || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 5822 Masakichi || 1989 WL || 21 nov 1989 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 5823 Oryo || 1989 YH || 20 dez 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 5824 Inagaki || 1989 YM || 24 dez 1989 || Geisei || T. Seki || Phocaea || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 5825 Rakuyou ||  || 21 jan 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 5826 Bradstreet || 1990 DB || 16 fev 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 5827 Letunov ||  || 15 nov 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=828 bgcolor=#FFD5EA
| 5828 || 1991 AM || 14 jan 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 5829 Ishidagoro ||  || 11 fev 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 5830 Simohiro || 1991 EG || 9 mar 1991 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 5831 Dizzy || 1991 JG || 4 mai 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 5832 Martaprincipe ||  || 15 jun 1991 || Palomar || E. F. Helin || Eos || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 5833 Peterson || 1991 PQ || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 5834 ||  || 28 set 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 5835 Mainfranken ||  || 21 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=836 bgcolor=#FFD5EA
| 5836 || 1993 MF || 22 jun 1993 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 5837 Hedin || 2548 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 5838 Hamsun || 2170 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 5839 GOI ||  || 21 set 1974 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 5840 Raybrown || 1978 ON || 28 jul 1978 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 5841 Stone || 1982 ST || 19 set 1982 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 5842 Cancelli ||  || 8 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 5843 || 1986 UG || 30 out 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 5844 || 1986 UQ || 28 out 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 5845 Davidbrewster || 1988 QP || 19 ago 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 5846 Hessen ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 5847 Wakiya || 1989 YB || 18 dez 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 5848 Harutoriko ||  || 30 jan 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 5849 Bhanji ||  || 27 abr 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 5850 Masaharu || 1990 XM || 8 dez 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 5851 Inagawa ||  || 23 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || Phocaea || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 5852 Nanette || 1991 HO || 19 abr 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 5853 || 1992 QG || 26 ago 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 5854 || 1992 UP || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 5855 Yukitsuna ||  || 26 out 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 5856 ||  || 5 jan 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 5857 Neglinka ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 5858 Borovitskia ||  || 28 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 5859 Ostozhenka ||  || 23 mar 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 5860 Deankoontz ||  || 28 ago 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 5861 Glynjones || 1982 RW || 15 set 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 5862 Sakanoue || 1983 AB || 13 jan 1983 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=863 bgcolor=#FFD5EA
| 5863 Tara || 1983 RB || 7 set 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 5864 Montgolfier ||  || 2 set 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 5865 Qualytemocrina || 1984 QQ || 31 ago 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 5866 Sachsen ||  || 13 ago 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=867 bgcolor=#FFDAB5
| 5867 || 1988 RE || 11 set 1988 || Palomar || J. Phinney || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 5868 Ohta || 1988 TQ || 13 out 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=869 bgcolor=#FFD5EA
| 5869 Tanith ||  || 4 nov 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=870 bgcolor=#FFDAB5
| 5870 Baltimore ||  || 11 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 5871 Bobbell ||  || 11 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 5872 Sugano || 1989 SL || 30 set 1989 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 5873 Archilochos ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 5874 || 1989 XB || 2 dez 1989 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 5875 Kuga || 1989 XO || 5 dez 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 5876 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 5877 Toshimaihara || 1990 FP || 23 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 5878 Charlene ||  || 14 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=879 bgcolor=#FFD5EA
| 5879 Almeria ||  || 8 fev 1992 || Calar Alto || K. Birkle, U. Hopp || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 5880 || 1992 MA || 22 jun 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 5881 Akashi ||  || 27 set 1992 || Minami-Oda || M. Sugano, T. Nomura || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 5882 ||  || 18 nov 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 5883 Josephblack ||  || 6 nov 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 5884 Dolezal || 6045 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 5885 Apeldoorn || 3137 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 5886 Rutger || 1975 LR || 13 jun 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || Brangane || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 5887 Yauza ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 5888 Ruders ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 5889 Mickiewicz ||  || 31 mar 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 5890 Carlsberg || 1979 KG || 19 mai 1979 || La Silla || R. M. West || Phocaea || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 5891 Gehrig || 1981 SM || 22 set 1981 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=892 bgcolor=#FFDAB5
| 5892 Milesdavis ||  || 23 dez 1981 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 5893 Coltrane || 1982 EF || 15 mar 1982 || Kleť || Z. Vávrová || Phocaea || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 5894 Telč ||  || 14 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 5895 ||  || 16 out 1982 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 5896 Narrenschiff ||  || 12 nov 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 5897 Novotná ||  || 29 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 5898 || 1985 KE || 23 mai 1985 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 5899 Jedicke || 1986 AH || 9 jan 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 5900 Jensen || 1986 TL || 3 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|}

5901–6000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 5901 ||  || 25 nov 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 5902 Talima ||  || 27 ago 1987 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Brangane || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 5903 ||  || 6 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 5904 Württemberg ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 5905 Johnson ||  || 11 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 5906 ||  || 24 set 1989 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=907 bgcolor=#88F2FF
| 5907 ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 5908 Aichi || 1989 UF || 20 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 5909 Nagoya || 1989 UT || 23 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 5910 Zátopek ||  || 29 nov 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 5911 ||  || 25 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 5912 Oyatoshiyuki || 1989 YR || 20 dez 1989 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 5913 || 1990 BU || 21 jan 1990 || Yorii || M. Arai, H. Mori || Phocaea || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 5914 Kathywhaler || 1990 WK || 20 nov 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 5915 Yoshihiro || 1991 EU || 9 mar 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 5916 van der Woude ||  || 8 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 5917 Chibasai || 1991 NG || 7 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 5918 ||  || 6 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 5919 Patrickmartin ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 5920 ||  || 30 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 5921 || 1992 UL || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 5922 Shouichi || 1992 UV || 21 out 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 5923 Liedeke ||  || 26 nov 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 5924 Teruo ||  || 7 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 5925 ||  || 5 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 5926 Schönfeld || 1929 PB || 4 ago 1929 || Heidelberg || M. F. Wolf || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 5927 Krogh || 1938 HA || 19 abr 1938 || Hamburg-Bergedorf || W. Dieckvoß || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 5928 Pindarus ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=929 bgcolor=#FFDAB5
| 5929 Manzano || 1974 XT || 14 dez 1974 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 5930 Zhiganov ||  || 2 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 5931 Zhvanetskij ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 5932 Prutkov ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 5933 Kemurdzhian || 1976 QN || 26 ago 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 5934 Mats || 1976 SJ || 20 set 1976 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist, H. Rickman || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 5935 Ostankino ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 5936 Khadzhinov ||  || 29 mar 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 5937 Lodén || 1979 XQ || 11 dez 1979 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 5938 Keller ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 5939 Toshimayeda ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 5940 Feliksobolev ||  || 8 out 1981 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Brangane || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 5941 Valencia ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 5942 Denzilrobert ||  || 10 jan 1983 || Palomar || B. E. Behymer, M. S. Marley || Brangane || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 5943 Lovi || 1984 EG || 1 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 5944 Utesov ||  || 2 mai 1984 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Brangane || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 5945 Roachapproach ||  || 28 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 5946 Hrozný ||  || 28 out 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 5947 Bonnie || 1985 FD || 21 mar 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 5948 Longo || 1985 JL || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 5949 ||  || 6 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 5950 Leukippos ||  || 9 ago 1986 || Smolyan || E. W. Elst, V. G. Ivanova || Brangane || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 5951 Alicemonet ||  || 7 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 5952 Davemonet || 1987 EV || 4 mar 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 5953 Shelton || 1987 HS || 25 abr 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 5954 Epikouros ||  || 19 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 5955 Khromchenko ||  || 2 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 5956 d'Alembert ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 5957 Irina || 1988 JN || 11 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 5958 Barrande ||  || 29 jan 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 5959 Shaklan ||  || 2 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 5960 Wakkanai || 1989 US || 21 out 1989 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 5961 Watt ||  || 30 dez 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 5962 Shikokutenkyo || 1990 HK || 18 abr 1990 || Geisei || T. Seki || Phocaea || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 5963 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 5964 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 5965 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 5966 Tomeko ||  || 15 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 5967 Edithlevy ||  || 9 fev 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker || Juno || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 5968 Trauger || 1991 FC || 17 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 5969 Ryuichiro || 1991 FT || 17 mar 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 5970 Ohdohrikouen ||  || 13 mai 1991 || JCPM Sapporo || K. Watanabe || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 5971 Tickell ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 5972 Harryatkinson ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 5973 Takimoto || 1991 QC || 17 ago 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 5974 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 5975 Otakemayumi || 1992 SG || 21 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 5976 Kalatajean ||  || 25 set 1992 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || Phocaea || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 5977 ||  || 1 out 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 5978 Kaminokuni || 1992 WT || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 5979 || 1992 XF || 15 dez 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 5980 ||  || 26 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 5981 Kresilas || 2140 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 5982 Polykletus || 4862 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 5983 Praxiteles || 2285 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 5984 Lysippus || 4045 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 5985 || 1942 RJ || 7 set 1942 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 5986 Xenophon || 1969 TA || 2 out 1969 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 5987 Liviogratton || 1975 LQ || 6 jun 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 5988 Gorodnitskij ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 5989 Sorin ||  || 26 ago 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 5990 Panticapaeon || 1977 EO || 9 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 5991 Ivavladis ||  || 25 abr 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 5992 Nittler || 1981 DZ || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 5993 Tammydickinson ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 5994 Yakubovich ||  || 29 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 5995 Saint-Aignan || 1982 DK || 20 fev 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 5996 Julioangel || 1983 NR || 11 jul 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 5997 Dirac || 1983 TH || 1 out 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 5998 Sitenský ||  || 2 set 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=999 bgcolor=#FFDAB5
| 5999 Plescia || 1987 HA || 23 abr 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 6000 United Nations || 1987 UN || 27 out 1987 || Brorfelde || P. Jensen || Phocaea || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000) (IAU Minor Planet Center)

005